Argan, nom vernaculaire de l'arganier qui fournit l'huile d'argane
 Argan, entreprise spécialisée dans le développement et la location de plateformes logistiques
 Argan, le personnage principal du Malade imaginaire de Molière